Broerira ou Asplenium scolopendrium scolopendrium — subespécie da família Aspleniaceae
 Broeira ou Lycium intricatum — espécie do género Lycium, família Solanaceae
 Broeira ou Lycium europaeum — espécie do género Lycium, família Solanaceae

Desambiguações de vegetais